Grati ist der Familienname folgender Personen:

Giovanni Battista Grati (1681–1758), italienischer Maler
Luigi Grati (1763–1849), italienischer Ordensgeistlicher, Generalprior der Serviten und Kurienbischof